Масловское — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Масловское — посёлок в Навашинском районе Нижегородской области.
 Масловское — село в Поддорском районе Новгородской области.

См. также 
 Масловское сельское поселение